

Niemcy 
1 gmina:
 Mühlenfließ – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

10 cieków wodnych:
 Batzlower Mühlenfließ
 Briesener Mühlenfließ
 Dobberbuser Mühlenfließ
 Fredersdorfer Mühlenfließ
 Groß-Waldecker Mühlenfließ
 Möllener Mühlenfließ
 Neuenhagener Mühlenfließ
 Pohlitzer Mühlenfließ
 Ressener Mühlenfließ
 Vetschauer Mühlenfließ